|}

Die Bahnstrecke Emden Rbf – Emden Südkai ist eine Nebenbahn in der niedersächsischen Stadt Emden. Sie verbindet den Emder Rangierbahnhof mit dem Emder Hafen. Die Bahn wird von Niedersachsen Ports betrieben.

Nutzung 
Am Südkai befand sich früher der Emder Erzumschlaghafen. Die als Langer Heinrich bekannten Kohlezüge aus dem Ruhrgebiet wurden nach dem Ausladen im Bahnhof Emden Rbf umgespannt und mit Emder Rangierloks zum Südkai befördert. Umgekehrt transportierten sie Eisenerz von hier ins Ruhrgebiet. Nach dem Niedergang des Erztransportes in Emden verfiel der Bahnhof Südkai und wurde lange Zeit höchstens zum Abstellen von Wagen genutzt. Erst nach der Jahrtausendwende wurde durch Enercon ein Turmbauunternehmen für Windkraftanlagen am Südkai errichtet und zwei Gleise des großen Areals wieder aufgebaut um die Entladung von mehreren Kieszügen in der Woche sowie dem Transport von Bauteilen für Windkraftanlagen zu ermöglichen.

Ausbau 
Ende 2015 wurde die Brücke über die Südumgehungsstraße ersetzt. Das alte Bauwerk war eine Trogbrücke aus Beton, die aufgrund der Konstruktion nicht mehr viel Spielraum für Lademaßüberschreitende Sendungen der Firma Enercon bot. Die neue Brücke konnte im Januar 2016 in Betrieb genommen werden.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Niedersachsen
Bahnstrecke Emden Emden Bezirksbahnhof